Warner Animation Group (WAG) — американська анімаційна студія, яка є лейблом художньої анімації компанії Warner Bros. Pictures, підрозділу Warner Bros. Entertainment, що є частиною WarnerMedia AT&T. Створена 7 січня 2013 року, і є спадкоємцем студії мальованої анімації Warner Bros. Feature Animation, яка закрилася в 2004 році, а також є сестринською компанією до Warner Bros. Animation.

Перший фільм The Lego Movie, був випущений 7 лютого 2014 року.

Фільмографія

Примітки 

Анімаційні студії США
Підприємства Бербанка
Кінокомпанії США
Підрозділи Warner Bros.
Підприємства, засновані 2013